Đa Krông (district), een district in de Vietnamese provincie Quảng Trị;
 Đa Krông (xã), een xã in de Vietnamese provincie Quảng Trị;
 Đa Krông (rivier), een rivier in de Vietnamese provincie Quảng Trị;
 Đa Krôngbrug, een brug over de Đa Krông in het district Đa Krông.